Bukit Langkap (Lingga), een plaats in Indonesië
Bukit Langkap (Karang Jaya), een plaats in Indonesië